Альфа Этники 1970/1971 () — 35-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1970/1971
Греция
Греция
1970 год в Греции
Спорт в Греции в 1971 году